Aubin Hervier (1851-1905), peintre français
 Adolphe Hervier (1818-1879), peintre et graveur français
 Alexis Hervier (1979), footballeur français
 Grégoire Hervier (1977), romancier français
 Julien Hervier (1936), universitaire et traducteur français
 Louis Henri Victor Jules François Adolphe Hervier, peintre , aquarelliste et graveur français

Références